O florete individual feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2013, disputado no Syma Sport and Events Centre em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados

Fase final 
Todas as partidas estão no fuso horário (UTC+2)

Fase classificatória

Primeira chave 
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais
| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Elisa Di Francisca
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Adriana Camacho
| RD1-score02 = 4
| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  = 
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Mona Shaito
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Anne Sauer
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Liz Rivero
| RD1-score06 = 2
| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Martyna Jelinska
| RD1-score07 = 12
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Aida Mohamed
| RD1-score08 = 13
| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Ysaora Thibus
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Hanna Lyczbinska
| RD1-score10 = 5
| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Minami Kano
| RD1-score11 = 7
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Katja Wächter
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Yulia Biryukova
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Wang Chen
| RD1-score14 = 10
| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Isis Jimenez
| RD1-score15 = 9
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  = {{Nowrap| Larisa Korobeynikova}}
| RD1-score16 = 15
| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Elisa Di Francisca
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Mona Shaito
| RD2-score02 = 8
| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Anne Sauer
| RD2-score03 = 7
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Aida Mohamed
| RD2-score04 = 15
| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Ysaora Thibus
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Katja Wächter
| RD2-score06 = 7
| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  =  Yulia Biryukova
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  = {{Nowrap| Larisa Korobeynikova}}
| RD2-score08 = 15
| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Elisa Di Francisca
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 16
| RD3-team02  =  Aida Mohamed
| RD3-score02 = 3
| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  =  Ysaora Thibus
| RD3-score03 = 7
| RD3-seed04  = 8
| RD3-team04  =

Segunda chave 
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais
| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Astrid Guyart
| RD1-score01 = 13
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Edina Knapek
| RD1-score02 = 15
| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Alexandra Sinyta
| RD1-score03 = 13
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Katalin Varga
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Anita Blaze
| RD1-score05 = 11
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Lu Yazhu
| RD1-score06 = 15
| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Irem Karamete
| RD1-score07 = 4
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Carolina Erba
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Jung Gil-Ok
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Iyo Matsumoto
| RD1-score10 = 8
| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Kateryna Chentsova
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  = {{Nowrap| Karolina Chlewińska}}
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Kim Mi-Na
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Chen Bingbing
| RD1-score14 = 13
| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Natalia Sheppard
| RD1-score15 = 1
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Carolin Golubytskyi
| RD1-score16 = 7
| RD2-seed01  = 60
| RD2-team01  =  Edina Knapek
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Katalin Varga
| RD2-score02 = 13
| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Lu Yazhu
| RD2-score03 = 7
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Carolina Erba
| RD2-score04 = 15
| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Jung Gil-Ok
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  = 
| RD2-score06 = 9
| RD2-seed07  = 29
| RD2-team07  =  Kim Mi-Na
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Carolin Golubytskyi
| RD2-score08 = 15
| RD3-seed01  = 60
| RD3-team01  =  Edina Knapek
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 12
| RD3-team02  =  Carolina Erba
| RD3-score02 = 14
| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  =  Jung Gil-Ok
| RD3-score03 = 2
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  = {{Nowrap| Carolin Golubytskyi}}
| RD3-score04 = 15
| RD4-seed01  = 12
| RD4-team01  =  Carolina Erba
| RD4-score01 = 5
| RD4-seed02  = 4
| RD4-team02  =

Terceira chave 
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais
| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Inna Deriglazova
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Cheung Kimberley Vanessa
| RD1-score02 = 5
| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Ryan Kelleigh
| RD1-score03 = 8
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Sandra Bingenheimer
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Olha Leleiko
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Flavia Johana Mormandi
| RD1-score06 = 7
| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Melissa Rebolledo
| RD1-score07 = 5
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Jeon Hee-Sook
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Diana Yakovleva
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Tais Rochel
| RD1-score10 = 4
| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  = 
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Lim Seung-Min
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Nicole Ross
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Natasha Ezzra Abu Bakar
| RD1-score14 = 3
| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Eleanor Harvey
| RD1-score15 = 5
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Lee Kiefer
| RD1-score16 = 15
| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Inna Deriglazova
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 30
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 6
| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Olha Leleiko
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Jeon Hee-Sook
| RD2-score04 = 10
| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Diana Yakovleva
| RD2-score05 = 9
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Lim Seung-Min
| RD2-score06 = 8
| RD2-seed07  = 27
| RD2-team07  =  Nicole Ross
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  =  Lee Kiefer
| RD2-score08 = 12
| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  = {{Nowrap| Inna Deriglazova}}
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 19
| RD3-team02  =  Olha Leleiko
| RD3-score02 = 11
| RD3-seed03  = 11
| RD3-team03  =  Diana Yakovleva
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 27
| RD3-team04  =  Nicole Ross
| RD3-score04 = 14
| RD4-seed01  = 3
| RD4-team01  =

Quarta chave 
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais
| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Nzingha Prescod
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Haruka Yanaoka
| RD1-score02 = 8
| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Gabriella Varga
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Valentina Vezzali
| RD1-score04 = 12
| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Nataly Michel
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Margaret Lu
| RD1-score06 = 6
| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Gabriela Cecchini
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Ines Boubakri
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Corinne Maîtrejean
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Liu Yan Wai
| RD1-score10 = 5
| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Yulitza Suarez
| RD1-score11 = 11
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Shiho Nishioka
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  = {{Nowrap| Martyna Synoradzka}}
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Alanna Goldie
| RD1-score14 = 14
| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Wang Wenying
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Arianna Errigo
| RD1-score16 = 15
| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Nzingha Prescod
| RD2-score01 = 13
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Valentina Vezzali
| RD2-score02 = 15
| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Nataly Michel
| RD2-score03 = 3
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Ines Boubakri
| RD2-score04 = 15
| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =

Classificação final

Ligações externas
 Website oficial 
 

Campeonato Mundial de Esgrima de 2013